François Fontaine peut faire référence à :
 François Fontaine (1968-), un artiste photographe ;
 François Fontaine (1978-), un économiste ;
 François Fontaine (1917-1996), un écrivain français, spécialiste de l’histoire antique (il a aussi collaboré à la rédaction des mémoires de Jean Monnet) ;
 François Fontaine (1954-), un écrivain de théâtre ;
 François Fontaine, un footballeur ;
 François Fontaine (1995-), un joueur de rugby à XV ;
 François Fontaine, un rosiériste du .